Osoby:
 Brayton Howard Ransom (1879–1925) − parazytolog amerykański
 Michael Ransom − postać fikcyjna, bohater filmów Strike Commando i Strike Commando 2
 Mike Ransom − gitarzysta amerykańskiej grupy nu metalowej Adema
 Nicola Ransom (ur. 1971) − aktorka niemiecka
Miejscowości w USA:
 Ransom – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Ransom – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
Gminy w USA:
 Ransom (ang. Ransom Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Ransom (ang. Ransom Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Ransom (ang. Ransom Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus
 Ransom (ang. Ransom Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
 Ransom (ang. Ransom Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ransom (ang. Ransom County) – w stanie Dakota Północna

Inne:
 Ransom – serial telewizyjny